Колибите може да се отнася за:

 Колибите, село в Област Благоевград, България;
 Колибите, на гръцки Каливия, село в дем Въртокоп, Гърция;
 Колибите, на гръцки Иринико, село в дем Пеония, Гърция;
 Колибите, село във Вилает Лозенград, Турция.